Vilnius. een stad in Litouwen
Vilnius (district), het district rond deze stad
Vilnius (districtsgemeente), een gemeente in dit district, gelegen rond de stadsgemeente